«Возврат» — название ряда фильмов.
 «Возврат» — английский короткометражный фильм, снятый в 2004 году.
 «Возврат» — полнометражная версия английского фильма 2004 года, снятая в 2006 году.
 «» — польский художественный фильм 2006 года.
 «» — триллер 2014 года.